Warrior kan henvise til:

 film
 Warrior (film fra 2011) – amerikansk dramafilm fra 2011 af Gavin O'Connor

 sange
 Warrior (Nina Sublatti sang) – Nina Sublatti sang fra 2015
 Warrior (Amber Bondin sang) – Amber Bondin sang fra 2014
 Warrior (Disturbed-sang) – Disturbed sang fra 2011

 album
 Warrior (album) – album af Unleashed

 band
 Warrior (band) – amerikansk heavy metal band

 spil
 Warrior (World of Warcraft) – klasse af figure i World of Warcraft

 andet
 Warrior (panserkøretøj) – britisk kampvognsfamilie med bl.a. typen FV510